Сиссе (, ) — западноафриканская фамилия.

 
 Сиссе, Алиу (род. 1976) — сенегальский футболист.
 Сиссе, Джибриль (род. 1981) — французский футболист.
 Сиссе, Жанна Мартен (1926—2017) — гвинейская политическая деятельница.
 Сиссе, Ибраима (род. 1994) — бельгийский футболист.
 Сиссе, Калифа (род. 1984) — малийский футболист.
 Сиссе, Момо (род. 2002) — гвинейский футболист.
 Сиссе, Мустафа (род. 2003) — гвинейский футболист.
  (род. 1997) — ивуарийская футболистка.
 Сиссе, Пап Абу (род. 1995) — сенегальский футболист.
 Сиссе, Паписс (род. 1985) — сенегальский футболист.
 Сиссе, Салим (род. 1992) — гвинейский футболист.
 Сиссе, Секу (род. 1985) — ивуарийский футболист.
 Сиссе, Сулейман (род. 1949) — малийский кинорежиссёр.
 Сиссе, Филипе (род. 2001) — португальский футболист.
 Сиссе, Чеик Саллах (род. 1993) — ивуарийский тхэквондист, Олимпийский чемпион 2016 года.
 Сиссе, Эдуар (род. 1978) — французский футболист.